Selling Out – cortometraggio del 1972 diretto da	Tadeusz Jaworski
 Svenduto (Selling Out) – episodio della prima stagione della serie televisiva Frasier
 Vendesi ristorante (Selling Out) – episodio della quarta stagione della serie animata SpongeBob